Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1960. godinu je osvojila momčad OKK Beograda.

Savezna liga

Drugi rang prvenstva

Prvenstvo Hrvatske

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1960